Mareschal ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Mareschal (1658–1736), französischer Chirurg

Siehe auch:
 Samuel Mareschall (1554–1640), franko-flämischer Komponist, Organist, Sänger und Pädagoge
 Maréchal